Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1959  (известен также как Шотландский кубок 1959, ) — первый розыгрыш чемпионатов мира. Прошёл в шотландских городах Эдинбург, Перт и Фолкерк с 9 по 11 марта 1959 года. Во всех пяти матчах победила сборная Канады, став первыми чемпионами мира.

Турнир был поначалу плохо организован: реклама была недостаточной, поэтому публики на первый матч собралось мало, при этом на том же льду одновременно с матчем кёрлингистов тренировались фигуристы.

Формат соревнований 
В первом турнире принимали участия две команды — сборные Шотландии и Канады. Команды играли между собой 5 матчей, победителем становилась команда, одержавшая больше побед, чем команда соперников. 1-й матч проходил в городе Эдинбург, 2-й и 3-й в городе Перт, 4-й и 5-й в городе Фолкерк. Матчи игрались в 12 эндов (кроме 5-го, который игрался в 10 эндов).

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Турнир

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

Примечания

Ссылки 
 
 

Международные соревнования по кёрлингу в Шотландии
Спорт в Шотландии в 1959 году
Международные спортивные соревнования в Перте (Шотландия)
Международные спортивные соревнования в Эдинбурге
Чемпионаты мира в Шотландии
Март 1959 года